Сезон 1987 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 50-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 9 березня по 16 листопада 1987 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Спартак» (Москва), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 11-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Бомбардири 
 18 — Олег Протасов («Дніпро»)
 16 — Армінас Нарбековас («Жальгіріс»)
 12 — Сергій Родіонов («Спартак»), Федір Черенков («Спартак»)
 10 — Георгій Кондратьєв («Динамо» Мн), Юрій Савичев («Торпедо»)
 9 — Олексій Михайличенко («Динамо» К), Євстахій Пехлеваніді («Кайрат»), Рамаз Шенгелія («Динамо» Тб)

Ігри, голи 

У чемпіонаті брали участь чотири українських команди. Нижче наведений список гравців, яві виходили на поле і забивали м'ячі у ворота суперників.

«Дніпро»: Сергій Башкиров (30), Олег Протасов (30, 18), Іван Вишневський (29, 1), Олег Таран (29, 6), Олексій Чередник (29), Валерій Городов (28), Геннадій Литовченко (28, 6), Євген Шахов (28, 3), Володимир Лютий (27, 1), Вадим Тищенко (26, 3), Антон Шох (25, 3), Сергій Пучков (20), Олександр Сорокалет (17), Микола Кудрицький (15), Володимир Багмут (10), Василь Сторчак (9, 1), Володимир Геращенко (2), Сергій Краковський (2), Олександр Лисенко (2), Олег Федюков (1). Тренер — Євген Кучеревський.

«Динамо» К: Василь Рац (30, 2), Анатолій Дем'яненко (29, 1), Вадим Євтушенко (28, 3), Олексій Михайличенко (28, 9), Віктор Чанов (28), Олег Кузнецов (24, 3), Андрій Баль (23), Ігор Бєланов (23, 8), Павло Яковенко (23), Володимир Горілий (21), Олег Блохін (20, 4), Сергій Балтача (19), Василь Євсєєв (16), Олександр Заваров (14, 5), Сергій Шматоваленко (13), Іван Яремчук (12, 1), Володимир Безсонов (11), Вадим Каратаєв (8, 1), Михайло Михайлов (2), Олег Морозов (1, 1). Тренер — Валерій Лобановський. 

«Шахтар»: Євген Драгунов (30, 3), Олег Смолянинов (30, 4), Сергій Ященко (29, 2), Валерій Гошкодеря (28, 1), Михайло Олефіренко (28), Володимир Пархоменко (28), Олександр Сопко (28, 1), Сергій Герасимець (26, 2), Віктор Грачов (23, 3), Ігор Петров (20, 4), Володимир Юрченко (19, 4), Сергій Золотницький (17), Сергій Ралюченко (16), Сергій Свистун (16, 3), Валентин Єлінскас (13), Анатолій Раденко (10, 1), Михайло Соколовський (9), Володимир Бєдний (5), Сергій Хлиста (5, 1), Юрій Гуляєв (2), Сергій Овчинников (2), Микола Федющенко (2). Тренер — Анатолій Коньков. 

«Металіст»: Сергій Кузнецов (30), Олександр Баранов (29, 2), Леонід Буряк (29, 4), Юрій Тарасов (29, 3), Юрій Махиня (28), Ігор Якубовський (28, 3), Іван Панчишин (27, 1), Юрій Сивуха (27), Олександр Малишенко (23, 5), Ігор Талько (21, 1), Віктор Сусло (19), Борис Деркач (17, 1), Гурам Аджоєв (16, 2), Олександр Іванов (14), Віктор Ващенко (12), Олег Деревинський (12), Олександр Єней (12, 1), Олександр Єсипов (9), Віктор Яловський (4), Ігор Кутепов (3). Тренер — Євген Лемешко.

Результати матчів

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Футбол-88 / Календар-довідник. — Київ: «Здоров'я», 1988. — 120 с.

87
СРСР